est une expression anglaise signifiant « mauvais sang ». Elle peut faire référence à :

Cinéma 
 , documentaire de  sorti en 2010 ;
 Bad Blood, thriller britannico-néo-zélandais de  sorti en 1982 ;
 , titre original de Mauvais Sang, film français de Leos Carax sorti en 1986 ;
 Bad Blood, film de Chuck Vincent sorti en 1989 ;
 Bad Blood, film de Nicholas Danko sorti en 1992 ;
 , titre original de La Marque du serpent, film américain de Tibor Takács sorti en 1994 ;
 , court métrage de  sorti en 2005 ;
 , film de  sorti en 2006 ;
 , film hongkongais de  sorti en 2010 ;
 , drame américain de  sorti en 2011 ;
 Bad Blood, film américain de Conrad Janis sorti en 2012.
 Bad Blood, film australien de David Pulbrook sorti en 2017.

Télévision 
 Bad Blood, téléfilm britannique diffusée en 1999.
 Bad Blood, série télévisée canadienne diffusée 2017-2018.

Musique

Album 

 , album d' sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 Bad Blood, album d'Ann Egge sorti le  ;
 Bad Blood, album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Chanson 

 , chanson de  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti en 1975 ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Bad Blood, chanson de Taylor Swift présente sur l'album 1989 sorti le .

Sport 
 Bad Blood est un événement télévisé de catch produit par la World Wrestling Entertainment (WWE) qui a connu trois éditions : 1997, 2003 et 2004.